Мария Лихтенштейн:
 Лихтенштейн, Мария Владимировна (род. 1976) — российская и хорватская волейболистка.
 Лихтенштейн, Мария Йозефа (1768—1845) — дочь князя Франца Иосифа Лихтенштейна.